Chris O'Dowd (1979) – attore e comico irlandese
 George O'Dowd, più noto come Boy George (1961) – cantautore e disc jockey britannico di origini irlandesi
 Mike O'Dowd (1895-1957) – pugile statunitense
 Mike O'Dowd (1977) – attore statunitense

Pagine correlate
Dowd